More kan syfta på

 More (musikalbum av Tamia)
 More (film) – en film av Barbet Schroeder
 Music from the Film More – ett musikalbum av Pink Floyd
 More (efternamn) – ett engelskt efternamn och personer med namnet
 More, Shropshire –  ort i England